

Mitologia 
 Etanatredicesimo mitico lugal della prima dinastia di Kish.

Musica 
 Etanacantante reggae giamaicana